Gino Cortelazzo (1927-1985) – scultore italiano
 Manlio Cortelazzo (1918-2009) – linguista italiano, padre di Michele
 Michele Cortelazzo (1952) – linguista italiano, figlio di Manlio
 Piergiorgio Cortelazzo (1969) – politico italiano